Biografies:
 Miguel Hernández Agüelo (València, 1984), artista faller especialitzat en falles infantils
 Miguel Hernández Gilabert (Oriola, 1910 - Alacant, 1942), poeta i dramaturg valencià 
 Miguel Hernández Sánchez (1970), futbolista madrileny que jugava de defensa 
 Juan Miguel Hernández León (Màlaga, 1945), arquitecte espanyol, president del Círculo de Bellas Artes de Madrid 
 Miscel·lània:
 Casa-Museu de Miguel Hernández, casa on va viure el poeta Miguel Hernández 
 Sala Miguel Hernández, equipament teatral municipal de Sabadell dedicat a la creació, la producció i la difusió d'espectacles familiars i escolars
 Universitat Miguel Hernández d'Elx, universitat pública valenciana amb campus per tota la província d'Alacant